Дуэсайгуэс ()  —  муниципалитет в Каталонии, входит в провинцию Таррагона в составе автономного сообщества Каталония. Муниципалитет находится в составе района (комарки) Баш-Камп. Занимает площадь 13,58 км². Население — 240 человек (на 2010 год).

Население

Примечания

Ссылки 
 Официальная страница
 Informació general

Муниципалитеты Таррагоны